Духин — русская фамилия; имеет женскую форму Духина. Известные носители:
 Духин, Аркадий (род. 1963) — израильский автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
 Духин, Владислав Анатольевич (1980—2000) — десантник, гвардии младший сержант, Герой Российской Федерации.
 Духин, Вячеслав Вячеславович (род. 1980) — российский телеведущий, журналист, корреспондент.